Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1964 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Lesley Turner en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jan Lehane et Robyn Ebbern.

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1964
Compétition de tennis à Brisbane
Sport en janvier 1964